El Torneig de Linz 2009, també conegut com a Generali Ladies Linz 2009, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 23a edició del torneig es va celebrar entre el 12 i el 18 d'octubre de 2009 al Intersport Arena de Linz, Àustria.

Quadre individual femení

Quadre dobles femení

Enllaços externs 
 Web oficial

2009
WTA Tour 2009